Атауальпа:

 Атауальпа (1497—1533) — правитель региона Кито, восставший против законного правителя Империи Инков Уаскара.
 Атауальпа — одна из 16 провинций боливийского департамента Оруро.
 Атауальпа Юпанки (1908—1992) — аргентинский певец, гитарист, собиратель фольклора и писатель.